Berkeley County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Berkeley County Courthouse (South Carolina)
 Berkeley County Courthouse (West Virginia)